Martyniškis ist der Name verschiedener Orte in Litauen:

 Martyniškis (Jonava)
 Martyniškis (Molėtai)
 Martyniškis (Pakruojis)
 Martyniškis (Ukmergė)
 Martyniškis (Utena)
 Martyniškis (Zarasai)